Osoby:
 Otto Goritz – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Deutsch Goritz
 Göritz